Hart County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Hart County (Georgia)
 Hart County (Kentucky)